Дискографию британской девичьей группы Girls Aloud составляют 5 студийных альбомов, 2 сборника лучших песен коллектива, 2 альбома ремиксов и 23 сингла, 21 из которых входил в первую десятку британского чарта. Также девушки выпустили 10 DVD-дисков, 5 из которых — видеозапись концертных туров.

Студийные альбомы:
 Sound of The Underground (2003)
 What Will the Neighbours Say (2004)
 Chemistry (2005)
 Tangled Up (2007)
 Out of Control (2008)

Сборники:
 The Sound of Girls Aloud: Greatest Hits (2006)
 Ten (2012)

Другие альбомы:
 Mixed Up (2007)
 Girls A Live (2008)

Видео DVDs:
 Girls on Film 2005
 What Will The Neighbours Say:Live From Hammersmith Apollo 2005
 Girls Aloud: Off The Record 2006 Girls Aloud: Greatest Hits Live From Wembley Arena (Chemistry Tour) 2006
 Style 2007
 Tangled Up: Live From The O2 2008
 Ghost Hunting With Girls Aloud 2008 Out Of Control Live from The O2 Arena 2009
 Ten - The Videos 2012
 Ten: The Hits Tour 2013

Синглы:
 Sound Of The Underground (2002)
 No Good Advice (2003)
 Life Got Cold (2003)
 Jump (2003)
 The Show (2004)
 Love Machine (2004)
 I'll Stand By You (2004)
 Wake Me Up (2005)
 Long Hot Summer (2005)
 Biology (2005)
 See The Day (2005)
 Whole Lotta History (2006)
 Something Kinda Ooooh (2006)
 I Think We're Alone Now (2006)
 Walk This Way Girls Aloud vs Sugababes(2007)
 Sexy! No, No, No... (2007)
 Call The Shots (2007)
 Can't Speak French (2008)
 The Promise (2008)
 The Loving Kind (2008)
 Untouchable (2009)
 Something New (2012)
 Beautiful 'Cause You Love Me (2012)

Примечания 

Girls Aloud
Girls Aloud